Obergasse 31 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Obergasse 31–33 (Biel/Bienne)
 Ehemaliger Stockheimer Hof (Idstein), siehe Kalmenhof #Stockheimer Hof
 Obergasse 31–31a (Linden, Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Linden (Hessen) #Großen-Linden
 Obergasse 31 (Meisenheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Meisenheim #Einzeldenkmäler

Siehe auch:
 Obergasse